U56 ou U-56 peut faire référence à :
 Rhombicosaèdre (U56), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres